Darna es el álbum debut de la banda Darna, lanzado en 2001.

Canciones 
 Intro
 Muere el silencio
 La edad de la ira
 Loco Bardo
 Sheela
 El oráculo
 La larga marcha
 Secuelas
 Para la eternidad
 Desleal

Personal 
Ruth Suaréz: Voz y Coros
Dani Sevillano: Guitarra
Silvia Fernández: Guitarra
Álvaro Jardón: Bajo
Rafael Yugueros: Batería, Percusiones

Colaboraciones 
Compañía de teatro Margen: diálogos en "Intro"
Pepín de Muñalén: flauta traversa en "Sheela"
Víctor García: voz en "Secuelas"
Coro de voces blancas en "Intro" y "Secuelas"

Álbumes de 2001
Álbumes en español
Álbumes de heavy metal
Álbumes de power metal
Álbumes de España de 2002